S7, S.VII ou S07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Sealion (S07), un sous-marin de la Royal Navy ;
 SPAD S.VII, un avion de chasse français.

Électronique 
 S7, diminutif de STEP7, gamme d'automates industriels de marque Siemens A&D. Le S7 est issu du S5, développé et exploité en DOS.

Photographie 
 Nikon Coolpix S7, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon ;
 Nikon Coolpix S7c, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver le récipient bien fermé, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Écrasement de la tête (S07), d’après la Classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S7, un smartphone sorti en 2016.

Transports 
Aéronautique 
  ;
 .

Automobiles
 Audi S7, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 BYD S7, un modèle du constructeur chinois BYD ;
 Saleen S7, une supercar du constructeur américain Saleen.

Métro
  Ligne S7 du métro de Nankin en Chine. 

Moto
 Sunbeam S7, une moto du constructeur britannique Sunbeam Cycles.

Routes
  Voie rapide autrichienne S7 reliant Großwilfersdorf à Heiligenkreuz im Lafnitztal ;
  Autoroute géorgienne S7 reliant Marneouli à Sadakhlo ;
  Voie rapide polonaise S7 reliant Gdynia à Rabka-Zdrój.

 Train
 
 Ligne S7 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S7 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S7 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S7 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S7 du S-Bahn Rhin-Main.

 
 Ligne S7 du S-Bahn de Styrie ;
 Ligne S7 du S-Bahn de Vienne.

 
 Ligne S7 du RER bruxellois.

 
 Ligne S7 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S7 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S7 du RER Bernois ;
 Ligne S7 du RER Lucernois ;
 Ligne S7 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S7 du RER Vaudois ;
 Ligne S7 du RER Zurichois.

 S7 prussienne, une locomotive à vapeur pour trains de voyageurs rapides (Schnellzüge) utilisée en Allemagne, puis en Belgique, en France et en Pologne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres